Camporosso heißen folgende geographische Objekte:

 Camporosso (Ligurien), Gemeinde in der Provinz Imperia, Italien
 Camporosso (Tarvis), im Kanaltal. Ortsteil von Tarvisio, Friaul, Italien